Pradelles (Haute-Loire), municipi al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Pradelles (Nord), municipi al departament del Nord (regió dels Alts de França, França)
 Pradelles-Cabardès, municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània
 Pradelles-en-Val, municipi al departament de l'Aude (regió d'Occitània, França)
 Coll de Pradelles, pas de rutes excursionistes dels Pirineus entre els termes comunals d'Oceja i de Vallcebollera a l'Alta Cerdanya